Александр Грубер:
* Грубер, Александр (род. 1974) — югославский и сербский футболист.
 Грубер, Александер (род. 1975) — австрийский футболист .